Codi Internacional de Nomenclatura d'algues, fongs i plantes, conjunt de regles per a l'elaboració de la nomenclatura binomial de les plantes
 Chart Information Network, companyia encarregada de les llistes de popularitat al Regne Unit
 CIN també és l'acrònim de Cincinnati, ciutat dels Estats Units